

Codici 
 BIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Bilbao (Spagna)
 bio – codice ISO 639-3 della lingua nai bip

Geografia 
 Bio – comune del Lot (Francia)

Persone 
 Bio (Williams Silvio Modesto Verísimo) – calciatore brasiliano

 Julius Maada Bio – politico sierraleonese

Videogiochi 
 Bio – attacco velenoso comune a tutta la serie videoludica di Final Fantasy
 Bio – attacco solitamente velenoso comune alla gran parte dei videogiochi di ruolo, soprattutto RPG a turno

Altro 
 Bio – album di Chuck Berry del 1973
 bio., (Blenale Industrijskega Oblikovanja): biennale di disegno industriale di Lubiana